Francillon steht für:

 Francillon, französische Gemeinde im Département Indre
 Camp de Francillon, Internierungslager im Zweiten Weltkrieg bei Villebarou im Département Loir-et-Cher

Familienname
 Clarisse Francillon (1899–1976), Schweizer Schriftstellerin
 Ernest Francillon (1834–1900), Schweizer Uhrmacher und Politiker
 Henri Françillon (* 1946), haitianischer Fußballer
 James Francillon (1802–1866), englischer Barrister
 John Francillon (1744–1816), hugenottischer Juwelier und Steinschneider in England 
 Max René Francillon (1899–1983), Schweizer Orthopäde
 René Francillon (1876–1973),  Schweizer Maler und Grafiker